Nowinka peut désigner en Pologne :
 Nowinka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Nowinka, village de la gmina de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Nowinka, village de la gmina de Dąbrowa Białostocka, dans la voïvodie de Podlachie
 Nowinka, village de la gmina de Korycin, dans la voïvodie de Podlachie
 Nowinka, village de la gmina de Sidra, dans la voïvodie de Podlachie
 Nowinka, village de la gmina de Szudziałowo, dans la voïvodie de Podlachie
 Nowinka, village et siège de la gmina de Nowinka du powiat d'Augustów, dans la voïvodie de Podlachie